Nattvindens Gråt () — распавшаяся финская группа, известная в основном тем, что её участники впоследствии стали известными в других группах (Nightwish и Finntroll). Основатель группы Теему Каутонен создал Nattvindens Gråt как побочный проект группы . В 2002 году, уже после распада группы, Каутонен реформировал её под именем Nattvind с другими музыкантами и записал в этом составе один альбом.

Состав

Участники 
 Теро Лейнонен — ударные
 Юсси Копонен — гитара
 Туомас Холопайнен — клавишные
 Сами Вянскя — бас-гитара

Сессионные участники 
 Тапио Вильска — вокал
 Паси Канккунен — вокал

Бывшие участники 
 Теему Каутонен — гитара, вокал на демоальбоме

Дискография 
 Dar Svanar Flyger (1995) — демо
 A Bard’s Tale (1995) — полноформатный альбом
 Chaos Without Theory (1997) — полноформатный альбом

Ссылки 
 
 
 Nattvindens Gråt на Encyclopaedia Metallum 
 
 
 

Рок-группы Финляндии
Дум-метал-группы Финляндии